El topónimo El Manzano puede hacer referencia a:

 El Manzano, una localidad argentina de la provincia de Córdoba.
 El Manzano, una localidad argentina de la provincia de Mendoza.
 El Manzano, una localidad argentina de la provincia de Salta
 El Manzano, una localidad chilena de la provincia Cordillera.
 El Manzano, una localidad chilena de la comuna de Navidad, en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.
 El Manzano, una localidad chilena de la comuna de Las Cabras, en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.
 El Manzano, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 El Manzano, una localidad peruana.